Zufußgehen bzw. Zu-Fuß-Gehen steht für:
 allgemein die Fortbewegung, siehe Gehen
 insbesondere die Fortbewegung ohne Hilfsmittel im Verkehr, siehe Fußverkehr